Le district de Yuhua (裕华) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Yuhua (雨花) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme